Кайда́ловка — посёлок в Томском районе Томской области России. Входит в состав Зоркальцевского сельского поселения. Население  чел. () .

География 
Находится у границы города Томск, его микрорайонов Снегири, Владыкино.

История 
В соответствии с Законом Томской области от 12 ноября 2004 года № 241-ОЗ посёлок вошёл в муниципальное образование Зоркальцевское сельское поселение.

Население

Инфраструктура 
Водозабор.

Транспорт 
Проходит Шегарский тракт (Северный широтный коридор).

Остановки общественного транспорта Водозабор, Кайдаловка.

Примечания

Ссылки 
 Кайдаловка на Викимапии

Населённые пункты Томского района